A Veiga o Veiga es un topónimo gallego y portugués () que puede hacer referencia a varios artículos:

España

Galicia

Provincia de La Coruña 
A Veiga (Aranga), lugar de la parroquia de Aranga, concello de Aranga.
Veiga (Betanzos), lugar de la parroquia de Tiobre, concello de Betanzos.
A Veiga (Bribes), lugar de la parroquia de Bribes, concello de Cambre.
Veiga (Vigo), lugar de la parroquia de Vigo, concello de Cambre.
A Veiga (Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Capela.
Veiga (Culleredo) (San Silvestre de Veiga), parroquia del concello de Culleredo.
Veiga (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
A Veiga (Abeancos), lugar de la parroquia de Abeancos, concello de Mellid.
A Veiga (Campos), lugar de la parroquia de Campos, concello de Mellid.
Veiga (Moeche), lugar de la parroquia de Labacengos, concello de Moeche.
Veiga (Narón), lugar de la parroquia de Val, concello de Narón.
A Veiga (Oleiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Nós, concello de Oleiros.
A Veiga (Freires), lugar de la parroquia de Freires, concello de Ortigueira.
A Veiga (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
Veiga (Ortigueira) (San Adrián de Veiga), lugar y parroquia del concello de Ortigueira.
A Veiga (Puentedeume), lugar de la parroquia de Breamo, concello de Puentedeume.
Veiga (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de As Pontes de García Rodríguez, concello Puentes de García Rodríguez.
A Veiga (San Saturnino), lugar de la parroquia de Bardaos, concello de San Saturnino.
A Veiga (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de O Eixo, concello de Santiago de Compostela.
A Veiga (Somozas), lugar de la parroquia de Recemel, concello de Somozas.
A Veiga (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Salto, concello de Oza-Cesuras.

A Veiga (Arteijo), lugar de la parroquia de Monteagudo, concello de Arteijo.
A Veiga (Monfero), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.

Provincia de Lugo 
A Veiga (Montouto), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Abadín.
A Veiga (Seivane de Vilarente), lugar de la parroquia de Seivane de Vilarente, concello de Abadín.
O Seixo da Veiga, lugar de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, concello de Barreiros.
A Veiga de San Pedro, lugar de la parroquia de San Pedro de Benquerencia, concello de Barreiros.
A Veiga (Becerreá), lugar de la parroquia de Pando, concello de Becerreá.
Veiga (Becerreá) (Santa Mariña de Veiga), parroquia del concello de Becerreá.
Veiga (Carballedo), lugar de la parroquia de San Mamede de Lousada, concello de Carballedo.
A Veiga (Bazar), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
A Veiga da Acea, lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
A Veiga do Pumar (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
A Veiga (Outeiro), lugar de la parroquia de Outeiro, concello de Castro de Rey.
A Veiga da Lama, lugar de la parroquia de Prevesos, concello de Castro de Rey.
A Veiga (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, concello de Castroverde.
A Veiga do Seixo, lugar de la parroquia de Cereixedo, concello de Cervantes.
A Veiga (Corgo), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Corgo.
A Veiga de Anzuelos (Gomeán), lugar de la parroquia de Gomeán, concello de Corgo.
A Veiga de Anzuelos (Santo Estevo de Folgosa), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Folgosa, concello de Corgo.
A Veiga do Pumar (Cospeito), lugar de la parroquia de Momán, concello de Cospeito.
A Veiga (Cospeito), lugar de la parroquia de Xustás, concello de Cospeito.
A Veiga (Chantada), lugar de la parroquia de Nogueira de Miño, concello de Chantada.
Veiga (Chantada) (San Xoán de Veiga), lugar y parroquia del concello de Chantada.
Veiga de Arroxo, lugar de la parroquia de San Martín de Arroxo, concello de Fonsagrada.
A Veiga dos Binteiros, lugar de la parroquia de Carballido, concello de Fonsagrada.
A Veiga de Logares (Santa María da Veiga de Logares), lugar y parroquia del concello de Fonsagrada.
A Veiga (Lousada), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
A Veiga (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Germade.
A Veiga (Monte de Meda), lugar de la parroquia de Monte de Meda, concello de Guntín.
A Veiga (Pradeda), lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Guntín.
A Veiga (San Cibrao de Monte de Meda), lugar de la parroquia de San Cibrao de Monte de Meda, concello de Guntín.
Veiga (Castelo de Somoza), lugar de la parroquia de Castelo de Somoza, concello de Incio.
Veiga (Santa María do Mao), lugar de la parroquia de Santa María do Mao, concello de Incio.
Veiga (Jove), lugar de la parroquia de A Rigueira, concello de Jove.
A Veiga de Outeiro, lugar de la parroquia de Láncara, concello de Láncara.
A Veiga de Abaixo, lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Láncara.
A Veiga de Anzuelos (Láncara), lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Láncara.
A Veiga (Lorenzana), lugar de la parroquia de Santo Adrao de Lourenzá, concello de Lorenzana.
Veiga de San Tomé, lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, concello de Lorenzana.
A Veiga de Galegos, lugar de la parroquia de Seixosmil, concello de Meira.
A Veiga (Marcelle), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
A Veiga (A Penela), lugar de la parroquia de A Penela, concello de Monforte de Lemos.
A Veiga (Ribas Altas), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
A Veiga (A Vide), lugar de la parroquia de A Vide, concello de Monforte de Lemos.
A Veiga de Son, lugar de la parroquia de Son, concello de Navia de Suarna.
O Pé da Veiga, lugar de la parroquia de O Sisto, concello de Orol.
Veiga (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Bonxe, concello de Otero de Rey.
Veigadolga, lugar de la parroquia de Vilela, concello de Otero de Rey.
Veiga (Ambreixo), lugar de la parroquia de Ambreixo, concello de Palas de Rey.
Veiga (Meixide), lugar de la parroquia de Meixide, concello de Palas de Rey.
A Veiga (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Mosteiro de Devesa, concello de Palas de Rey.
A Veiga (Pantón), lugar de la parroquia de Castillón, concello de Pantón.
Veiga (Paradela), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Paradela.
A Veiga (Páramo), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Páramo.
A Veiga (Pastoriza), lugar de la parroquia de San Cosme de Piñeiro, concello de Pastoriza.
Veiga de Forcas (Santa María de Veiga de Forcas), lugar y parroquia del concello de Piedrafita del Cebrero.
Veiga de Brañas, lugar de la parroquia de Zanfoga, concello de Piedrafita del Cebrero.
Veiga da Campa, lugar de la parroquia de Hermunde, concello de Pol.
A Veiga de Lea, lugar de la parroquia de Lea, concello de Pol.
Pacios de Veiga, lugar de la parroquia de A Ferreirúa, concello de Puebla de Brollón.
Veiga (Puebla del Brollón) (San Xián de Veiga), lugar y parroquia del concello de Puebla de Brollón.
A Veiga da Pada, lugar de la parroquia de Conforto, concello de Puente Nuevo.
A Veigadaira, lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
O  Río da Veiga, lugar de la parroquia de Santalla de Vilausende, concello de Ribadeo.
A Veiga (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Ribas de Sil, concello de Ribas de Sil.
A Veiga de Galegos, lugar de la parroquia de Galegos, concello de Riotorto.
A Veiga (Riotorto), lugar de la parroquia de Riotorto, concello de Riotorto.
A Veiga (Samos), lugar de la parroquia de Reiriz, concello de Samos.
San Xulián da Veiga, parroquia del concello de Sarria.
A Veiga (Sarria) (Santiago da Veiga), lugar y parroquia del concello de Sarria.
Veiga de Arriba, lugar de la parroquia de Farbán, concello de Sarria.

Veiga (Baralla), lugar de la parroquia de Penarrubia, concello de Baralla.
Veiga Ancha, lugar de la parroquia de Trobo, concello de Begonte.
A Veiga (Bóveda), lugar de la parroquia de Ribas Pequenas, concello de Bóveda.
Trala Veiga, lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
A Veiga (Samarugo), lugar de la parroquia de Samarugo, concello de Villalba.
A Veiga (San Simón da Costa), lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
A Veiga de Pude, lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
A Veiga Rubia, lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.

Provincia de Orense 
A Veiga, municipio de Orense.
A Veiga (Celanova), parroquia del municipio de Celanova.
A Veiga de Cascallá, parroquia del municipio de Rubiana.
Veiga (La Bola), parroquia del municipio de La Bola.
Veiga (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Noalla, municipio de San Ciprián de Viñas.
Veiga de Nostre, lugar de la parroquia de Parada da Serra, municipio de Castrelo del Valle.
Veigamuíños, lugar de la parroquia de A Proba, municipio de El Barco de Valdeorras.
Campo de Veiga, lugar de la parroquia de Veiga, municipio de La Bola.
Ponte Veiga, parroquia del municipio de Carballino.
Porto da Veiga, lugar de la parroquia de Campo, municipio de Irijo.
Rairiz de Veiga, municipio de la provincia de Orense.

Provincia de Pontevedra 
A Veiga (Lalín), parroquia del municipio de Lalín.
Veiga da Leña, lugar de la parroquia de Lamas, municipio de La Estrada.
Veiga da Vila, lugar de la parroquia de Nogueira, municipio de Meis.
Veiga de Vila, lugar de la parroquia de Rebordechán, municipio de Creciente.

Asturias 
Isla de Veiga, isla del municipio de Navia, Asturias.

Portugal 
Veiga de Lila, freguesia portuguesa del municipio de Valpaços, distrito de Vila Real.